Osinskij rajon
 Osinskij rajon, rajon dell'Oblast' di Irkutsk
 Osinskij rajon, rajon del Territorio di Perm'